Ryan Johnson (n. 1976) – hockeista su ghiaccio canadese
 Ryan Johnson (n. 1984) – calciatore giamaicano
 Ryan Anthony Johnson (n. 1996) – calciatore nordirlandese con cittadinanza inglese
 Ryan Johnson (n. 1979) – attore australiano